La prudence est un concept philosophique et une vertu cardinale catholique.
 Prudence, divinité allégorique éponyme personnifiant la prudence et qui a pour emblème un miroir entouré d'un serpent.

Personnalités 
 Prudence, poète latin du .
 Prudence, nom de scène solo de la chanteuse Olivia Merilahti.
 Prudence Beresford, personnage de fiction de la romancière Agatha Christie.
 Prudence Halliwell, personnage de fiction de la série télévisée américaine Charmed.
 Prudence Rutherford, héroïne de jeux vidéo de la franchise Nancy Drew.
 Prudence Nobantu Mabele, militante sud-africaine pour les droits des femmes et des enfants vivant avec le VIH.

Saints 
 Saint Prudence de Troyes, († 861), évêque de Troyes ; fêté le 6 avril.
 Saint Prudence, (), ermite puis évêque de Tarazona ; fêté le 28 avril.
 Prudence Castori, († 1492), abbesse fondatrice d'un couvent à Côme ; fêtée le 6 mai.

Prénom 
Ce prénom fut d'abord utilisé au masculin durant l'Antiquité, puis employé au féminin au  par les Puritains,  grands amateurs de « prénoms vertueux ». Sa fête majeure est le 6 mai.

Astronomie 
 L'astéroïde (474) Prudence, nommé d'après la déesse éponyme.

Divers 
 Dear Prudence est une chanson des Beatles.
 Prudence est un groupe de pop-rock norvégien, actif de 1969 à 1975.
 Principe de prudence

Homonymie de patronyme